Плискарт е фондация за култура, създадена на 10 октомври 2010 във Варна, България.
Председател: Венециела Найденова
site

Органи на управление 
Управителен съвет:
 Венециела Борисова Найденова, председател
 Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, заместник-председател
 Борис Еди Жаке

Общо събрание на фондацията:
 Венециела Борисова Найденова
 Борис Йорданов Найденов
 Веселина Стефанова Георгиева-Ванева
 Иван Александров Костакев
 Борис Еди Жаке

Почетен председател: Марийка Димитрова Найденова (1930 – 2017)

Резиденция 
Адрес: 9920 град Плиска, ул. Пирин 10, Плиска

Събития 
 2014: Откриване Концертна зала и Арт резиденция Плиска • Фондация Плискарт • 1.08.2015, 18:00 в Плиска. Изложба с фотографии, посветена на 100-годишнината от рождението на големия български оперен певец Борис Христов (на български и английски език).2015: Есенен музикален фестивал в Плиска, октомври 2015.
 2016: Летен музикален фестивал в Плиска, юли 2016
 2018: Летен музикален фестивал в Плиска, юли 2018.

Източници 

Организации във Варна
Култура във Варна
Плиска
Община Каспичан
Култура в Плиска
Основани в България през 2010 година